L25 est un sigle qui peut faire référence à :
 Dermite de contact, sans précision, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Scarborough (L25), un sloop-of-war de la classe Hastings de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Klemm L 25, un avion monoplan biplace.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres